Mama Loves Papa (1933), een film van Norman Z. McLeod
Mama Loves Papa (1945), een film van Frank R. Strayer